Bernard Tissier de Mallerais (1945) – vescovo francese
 Ernest-Maurice Tissier, in arte Maurice Dekobra (1885-1973) – scrittore francese

Pagine correlate
 Le Tissier